La princesa Luisa de Orleans (Cannes, 24 de febrero de 1882 - Sevilla, 18 de abril de 1958) fue una princesa francesa por nacimiento que se convirtió en infanta española por concesión del rey Alfonso XIII y princesa de Borbón por matrimonio. Es la abuela materna del rey Juan Carlos I.

Primeros años de vida 
Era hija del príncipe Felipe, conde de París (1838-1894), pretendiente al trono francés como «FelipeVII», y de María Isabel de Orleáns (1848-1919), infanta de España, nieta de FernandoVII. Nació en Cannes el 24 de febrero de 1882, siendo bautizada el 28 de mayo de ese año en el castillo de Eu, siendo sus padrinos su tío abuelo Luis de Orleans, duque de Nemours y su tía abuela Francisca de Braganza, princesa consorte de Joinville.

Hermana de Felipe de Orleans, duque de Orleans; la princesa Amelia de Orleans, casada con el rey CarlosI de Portugal; la princesa Elena, duquesa de Aosta, casada con el príncipe Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, duque de Aosta; la princesa Isabel, duquesa de Guisa; y el príncipe Fernando, duque de Montpensier.

La princesa Luisa residía con su madre en la palacio de Villamanrique de la Condesa, mientras que el duque de Orleáns, jefe de la familia, vivía en Inglaterra, donde poseía las residencias de York House, Twickenham y Wood Norton.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 16 de noviembre de 1907 con el infante Carlos de Borbón y Borbón (1870-1949), viudo de María de las Mercedes, princesa de Asturias e infanta de España. La boda se celebró en Wood Norton en el Reino Unido, residencia del hermano de Luisa, Felipe, duque de Orleáns.

La pareja tuvo cuatro hijos (nacidos en el Palacio de Villamejor):

 Carlos de Borbón y Orleans (1908-1936). Muerto en la Guerra Civil Española luchando en el bando nacional.
 María de los Dolores de Borbón y Orleans (1909-1996). Se casó en 1937 con el príncipe polaco José Augusto Czartoryski (1907-1946). Volvió a casarse con Carlos Chías Ossorio en 1950. 
 María de las Mercedes de Borbón y Orleans (1910-2000), casada con el infante Juan de Borbón, conde de Barcelona, padres del rey Juan CarlosI de España, y abuela del actual rey de España, FelipeVI. 
 María de la Esperanza de Borbón y Orleans (1914-2005), casada con el príncipe Pedro Gastón de Orleans-Braganza.

Vida pública 
Por real decreto de Alfonso XIII, los hijos de los infantes Carlos y Luisa llevaron el título de «príncipes de la Casa de Borbón» con los mismos honores y dignidades que los infantes de España, por lo que eran tratados como miembros de la familia real.

En 1931, cuando se proclamó la Segunda República Española, la familia dejó España para instalarse en Italia, y después en Suiza. En 1939, tras la victoria de Franco en la guerra civil, regresaron a España y se quedaron a vivir en Sevilla, donde ambos murieron. Fue enterrada en la Iglesia del Divino Salvador (Sevilla).

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos  
 24 de febrero de 1882 - 16 de noviembre de 1907: Su Alteza Real la princesa Luisa de Orleans.
 16 de noviembre de 1907 - 18 de abril de 1958: Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña Luisa, princesa de la Casa de Borbón, princesa de las Dos Sicilias.

Distinciones honoríficas 
 1907: Dama de la Real Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.
Dama gran cruz de la Orden Civil de Beneficencia (con Distintivo Blanco) (18/02/1911).
 28 de febrero de 1927: Dama gran cruz de la Orden del Mérito Militar (con Distintivo Rojo).
Medalla de Sufrimientos por la Patria (26/04/1939).

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Dinastía de Orleans
Infantas de España por matrimonio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Infantes de España del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de la Beneficencia
Nacidos en Cannes
Fallecidos en Sevilla